Saufänger steht für
Saufänger, Jagdmesser 
Hatzrüden des Mittelalters zur Wildschweinjagd 
Siehe auch
Saufeder
Saufang